Патарени може да се отнася за:
 Патарени, религиозно движение в Милано през XI век
 По неточна аналогия името се използва в антиеретическата литература и за:
 Катарството в Северна Италия и Окситания след XIII век
 Босненската църква на Балканите